Blin bezeichnet

 eine aus Osteuropa stammende Teigspeise, siehe Bliny
 Blin (Sprache), eine vom eritreischen Volk der Bilen gesprochene Sprache

Blin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Blin (* 1996), französischer Fußballspieler
 François-Dominique Blin, französischer Theater- und Filmschauspieler
 Georges Blin (1917–2015), französischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Juan Allende-Blin (* 1928), chilenischer Komponist
 Jürgen Blin (1943–2022), deutscher Boxer
 Knut Blin (1968–2004), deutscher Boxer
 Marie-Angèle Blin (* 1966), französische Fußballspielerin
 René Louis Blin (1884–1951), französischer Organist und Komponist
 Roger Blin (1907–1984), französischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Roger Blin-Stoyle (1924–2007), britischer theoretischer Kernphysiker
 Władysław Blin (* 1954), polnischer Priester

Siehe auch:
 Blinn